Sladojević ist der Familienname folgender Personen:

 Fotije Sladojević (* 1961), serbisch-orthodoxer Bischof von Dalmatien
 Slavica Sladojević (* 1960), bosnische Chemikerin